Spil (plant), de centrale as in een samengestelde structuur in planten
Wervelkolom, de centrale as van gewervelde dieren
De centrale schacht van een veer